Bartoszewice (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Rawicki, woiwodschap Groot-Polen
 Bartoszewice (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Wąbrzeski, woiwodschap Koejavië-Pommeren